Heilige-Geeststraat (Brugge)
 Heilige Geeststraat (Eindhoven)
 Heilige Geeststraat (Venlo)